Lekkoatletyka na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej 2009 – zawody sportowe, które odbyły się w stolicy Laosu Wientianie pomiędzy 13 i 17 grudnia.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki zawodów na oficjalnej stronie igrzysk
 Rezultaty w bazie tilastopaja.org 

2009 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Laosie
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej
Laos w XXI wieku